Brusttuch bezeichnet

 Brusttuch (Goslar), in den 1520er Jahren in Goslar errichtetes Patrizierhaus
 Brustschleier, historisches Gewandteil, von Wimpel abgeleitete Guimpe